Alfred Schmidt peut désigner :
 Alfred Schmidt (1898-1972), un haltérophile estonien ;
 Alfred Schmidt (1931-2012), un philosophe allemand ;
 Alfred Schmidt (1935-2016), un footballeur allemand.